Stockport County FC (celým názvem: Stockport County Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Stockport v metropolitním hrabství Greater Manchester. Založen byl v roce 1883 pod názvem Heaton Norris Rovers FC. Od sezóny 2013/14 hraje v National League North (6. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou modrá a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Edgeley Park s kapacitou 10 852 diváků.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1883 – Heaton Norris Rovers FC (Heaton Norris Rovers Football Club)
 1890 – Stockport County FC (Stockport County Football Club)

Získané trofeje 
 Manchester Senior Cup ( 4× )
 1897/98, 1898/99, 1914/15, 1922/23
 Cheshire Senior Cup ( 5× )
 1905/06, 1946/47, 1948/49, 1965/66, 2015/16
 Cheshire Premier Cup ( 3× )
 1969/70, 1970/71, 2010/11

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 5. kolo: 1934/35, 1949/50
 EFL Cup
 Semifinále: 1996/97
 FA Trophy
 Čtvrtfinále: 2017/18
 EFL Trophy
 Finále: 1991/92, 1992/93

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1891–1894: The Combination
 1894–1900: Lancashire League
 1900–1904: Football League Second Division
 1904–1905: Midland Football League
 1905–1921: Football League Second Division
 1921–1922: Football League Third Division North
 1922–1926: Football League Second Division
 1926–1937: Football League Third Division North
 1937–1938: Football League Second Division
 1938–1958: Football League Third Division North
 1958–1959: Football League Third Division
 1959–1967: Football League Fourth Division
 1967–1970: Football League Third Division
 1970–1991: Football League Fourth Division
 1991–1992: Football League Third Division
 1992–1997: Football League Second Division
 1997–2002: Football League First Division
 2002–2004: Football League Second Division
 2004–2005: Football League One
 2005–2008: Football League Two
 2008–2010: Football League One
 2010–2011: Football League Two
 2011–2013: Conference Premier
 2013–2015: Conference North
 2015– : National League North

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1883